Weißholz ist

 eine bewaldete Bergkuppe in Borgentreich, Ortsteil Lütgeneder
 ein Holzfehler bei Holz aus Laubbäumen (Zugholz)
 der deutsche Name des Dorfes Białołęka in Polen

Siehe auch:
 Weisholz